Ябылково — село в Болгарии:
 Ябылково — в Кюстендилской области;
 Ябылково — в Хасковской области.